Praia do Perequê — praia no município de Guarujá
 Praia de Perequê — praia (bairro) no município de Porto Belo, Santa Catarina

Ver também 
 Rio Perequê

Desambiguações de praias